Havelock puede referirse a:

Personas
 Eric A. Havelock (1903 - 1988), experto en literatura y filosofía clásicas británico.
 Havelock Ellis (1859 - 1939), sexólogo, médico y activista social británico.

Lugares
 Havelock, ciudad de Carolina del Norte, Estados Unidos.
 Havelock, ciudad de Iowa, Estados Unidos.
 Isla Havelock, la mayor de las islas del Archipiélago de Ritchie, India. 
 Havelock, cantón de la provincia de Quebec, Canadá.
 Municipio de Havelock, municipio de Dakota del Norte, Estados Unidos.
 Municipio de Havelock, municipio de Minnesota, Estados Unidos.

Otros
 Havelock Vetinari, personaje de las novelas de Terry Pratchett, Mundodisco.